En chimie, la sulfuration désigne un procédé qui ajoute du soufre à un composé.

En photographie, on appelle sulfuration une technique de traitement chimique des épreuves qui permet de donner à un cliché noir et blanc une gamme chromatique allant de l'orange au marron. Cette technique est aussi connue sous le nom de virage sépia.

Voir aussi

Article connexe 
 Désulfuration

Soufre